La bruttina stagionata – romanzo del 1992 di Carmen Covito
La bruttina stagionata – film del 1996 per la regia di Anna Di Francisca, tratto dal romanzo